Een verkeersweg:
 N875 (België)
 N875a (België)
 N875 (Nederland), zie Provinciale weg 875

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing